Принцевы острова — название, которое может относиться к следующим топонимам:
 Принцевы острова — группа островов в Мраморном море (Турция);
 Принцевы острова — по некоторым русскоязычным источникам, устаревшее название Аландских островов (Финляндия), архипелага в Балтийском море.